Der Name Bigogno bezeichnet:
 Einen Weiler auf der Collina d’Oro bei Agra im Schweizer Kanton Tessin.
 Den italienischen Fußballer Giuseppe Bigogno.